UZH oder Uzh steht für:

 Universität Zürich
 Unternehmerinnen-Zentrum Hannover
 Uzh, Fluss in der Ukraine und Slowakei, siehe Usch (Transkarpatien)

UZH